Peyerl ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Peyerl (* 1980), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Steuerrechtler
 Ludwig Peyerl (1933–2000), deutscher Kaufmann und Politiker
 Martin Peyerl (1983–1999), deutscher Amokläufer, siehe Amoklauf von Bad Reichenhall

Siehe auch:
 Herbert Paierl (* 1952), österreichischer Manager und Politiker (ÖVP)